«Академика» — название ряда футбольных клубов:
 «Академика» — город Коимбра, Португалия.
 «Академика» — город Москва, Россия.
 «Академика» — коммуна Клинчень, Румыния.

См. также